Espurio Postumio Albino Regilense puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Espurio Postumio Albino Regilense.— Tribuno consular en el año 394  a. C.
 Espurio Postumio Albino Regilense (cónsul 466 a. C.).— Cónsul en el año 466 a. C.
 Espurio Postumio Albino Regilense (tribuno consular 432 a. C.).— Tribuno consular en el año 432 a. C.